Жатоба:

Топоним 
 Жатоба (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Жатоба (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.

Фамилия 
 Жатоба, Карлос Роберто (род. 1963) — бразильский футболист.
 Жатоба, Симоне (род. 1981) — бразильская футболистка.